Броньована ремонтно-евакуаційна машина 7К (БРЕМ-7К або БРЕМ-2000К), на базі БТР-70Ді — колісна, плаваюча, броньована машина, зі всіма ведучими колесами, обладнана двома потужними дизельними двигунами FPT «Iveco» Тектор (Євро-3).

БРЕМ-7К призначена для вирішення наступних завдань:
 ведення технічної розвідки
 буксирування несправних і пошкоджених керованих і некерованих колісних машин
 проведення вантажопідйомних робіт з переміщенням вантажу
 витягування застряглих або затонулих колісних машин
 транспортування запасних частин та інструменту
 виконання робіт зі зварювання та різання металів
 надання допомоги екіпажам при ремонті і технічному обслуговуванні машин в польових умовах

Для виконання цих функцій на машині встановлено спеціальне обладнання:
 кран стріловий КСС-1 (вантажопідйомністю 2 т)
 сошник
 пристрій блокування підвіски
 лебідка з блоками для розгортання поліспастів
 електрозварювальне обладнання
 верстак для слюсарних робіт
 стіл ремонту електроустаткування
 вантажна платформа
 намет (навіс)

Технічні характеристики 
 Маса, кг 12800
 екіпаж 3
 десант 1
 Довжина, мм 7535
 Ширина, мм 2800
 Висота, мм 2600
 Дорожній просвіт, мм 490
 Максимальна швидкість по шосе, км/год 100
 Швидкість пересування по воді, км/год 10
 Запас ходу по шосе, км 860

Див. також 
Броньована ремонтно-евакуаційна машина

Примітки

Посилання 
 ДП Житомирський бронетанковий завод 

Броньовані ремонтно-евакуаційні машини України